Крепкая:

 Крепкая (приток Куртлака) — река в Волгоградской области (Россия).
 Крепкая (приток Мульты) — река в Республике Алтай (Россия).
 Крепкая (приток Тузлова) — река в Ростовской области (Россия) и Луганской области (Украина).